Софи, герцогиня Эдинбургская, GCVO, DStJ (, в девичестве Рис-Джонс ; род. ) — супруга принца Эдварда, герцога Эдинбургского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Вышла замуж в 1999 году. До 2002 года работала в сфере связи с общественностью, в настоящее время поддерживает мужа в королевских делах.

Как член королевской семьи имеет собственный герб, объединённый с гербом мужа.

У Софи и принца Эдуарда двое детей: леди Луиза Виндзор и Джеймс, граф Уэссекский.

Детство и юность 
Софи Хелен Рис-Джонс родилась в , Оксфорд, 20 января 1965 года. Она была вторым ребёнком Кристофера Борнса Рис-Джонса (, р. 1931), бывшего продавца автомобилей, и Мэри (в девичестве О’Салливан, , 1934—2005), банковского менеджера. Софи была названа в честь сестры её отца, Хелен, которая умерла более чем за десятилетие до рождения Софи. Старший брат Софи — Дэвид. Её крёстный отец, актёр , является сводным братом её отца; они оба провели юность в Сараваке, Северное Борнео, тогда ещё под управлением белых раджей и британским протекторатом.

Когда Софи была ещё маленькой, её семья переехала в , Кент. Софи поступила в , затем окончила . Там она познакомилась с Сарой Синези (), с которой позже снимала квартиру в Фулеме, и которая позже стала её фрейлиной. Затем Софи окончила  в Тонбридже, где получила высшее образование по специальности секретарь.

Софи левша, как и её племянник, принц Уильям.

Карьера 
Софи Рис-Джонс начала свою карьеру в сфере связей с общественностью, работала в различных фирмах, в том числе четыре года на . Кроме того, Софи работала в турбизнесе, выступая в качестве представителя лыжной компании в Швейцарии, работала в Австралии. В 1996 году, вернувшись в Лондон, мисс Рис-Джонс открыла собственное PR-агентство RJH Public Relations.

В 2001 году тайный корреспондент News of the World , выдавая себя за шейха, записал интервью с графиней Софи, в котором она позволила себе пренебрежительные замечания по поводу некоторых членов британского правительства и призналась, что использует аристократические связи для продвижения своих клиентов. Это интервью было опубликовано в The Mail on Sunday и других СМИ. Букингемский дворец выпустил заявление о том, что некоторые комментарии из этого интервью были «вырваны из контекста, искажены и в ряде случаев, категорически неверно истолкованы». Софи запретили заниматься оперативным управлением компанией и получать доход от её деятельности. Впоследствии, в 2002 году, граф и графиня заявили, что оставят свои бизнес-интересы для того, чтобы сосредоточиться на королевских обязанностях и помощи королеве с подготовкой .

Замужество 

Помолвка Софи Рис-Джонс и принца Эдварда, младшего сына королевы и принца Филиппа, была объявлена 6 января 1999 года. Свадьба состоялась 19 июня 1999 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, в отличие от более пышных свадебных церемоний старших братьев Эдуарда, проводившихся в Вестминстерском аббатстве или Соборе Святого Павла.

Пара встретилась в 1993 году на благотворительном мероприятии, вскоре после чего начались их отношения.

В день свадьбы принц Эдуард получил титул Его Королевского Высочества графа Уэссекского (Софи стала Её Королевским Высочеством графиней Уэссекской). Предполагалось, что после смерти своего отца Эдуард станет герцогом Эдинбургским (так как он не старший сын, это должно произойти не автоматически, а путём специального распоряжения монарха). Титул виконта Северна, доставшийся принцу Эдуарду, отражает валлийское происхождение его невесты. После замужества Рис-Джонс получила титул «Её Королевское Высочество графиня Уэссекская». После свадьбы пара переехала в  в Суррее.

В декабре 2001 года графиня была доставлена в госпиталь короля Эдуарда VII с подозрением на потенциально опасную для жизни внематочную беременность. Два года спустя, 8 ноября 2003 года, она родила дочь, леди Луизу Виндзор. Она родилась недоношенной в результате экстренного кесарева сечения. Софи была госпитализирована в  на машине «скорой помощи» за месяц до планируемой даты родов, граф срочно вернулся с Маврикия. Как мать, так и новорождённая перенесли сильную кровопотерю из-за разрыва плаценты. 17 декабря 2007 года в том же госпитале, вновь с помощью кесарева сечения Софи родила сына, восьмого внука королевы Елизаветы II. При рождении ему было дано имя Джеймс Александр Филип Тео Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик носит титул виконта Северна и занимает четырнадцатое место в линии наследования британского престола (после сына принцессы Евгении Огаста Филиппа Хоук Бруксбэнк и своего отца, принца Эдварда (по состоянию на ноябрь 2022). По соглашению с королевой все дети графа и графини не будут называться принцами и принцессами и королевскими высочествами. Девочки, рождённые от этого брака, будут называться леди. Первый сын будет носить титул учтивости виконта Северна, последующие сыновья — приставку «Достопочтенный».

Графиня Уэссекская была близка со свекровью, королевой Елизаветой II, с которой она разделяла интерес к военной истории. Софи, как сообщается, стала первой невесткой, с которой у королевы возникли хорошие отношения. В связи с этим графиня достаточно привилегирована, чтобы быть единственным членом королевской семьи, который может ехать в одном лимузине с королевой на Рождество.

Служебные обязанности 
Графиня Уэссекская стала исполнять свои королевские обязанности сразу после свадьбы, в своём первом зарубежном турне по канадской провинции Остров Принца Эдуарда в 2000 году. Кроме того, она стала попечителем ряда организаций, в том числе SAFC Foundation (благотворительное подразделение футбольного клуба Сандерленд) и . В 2006 году графиня также поддержала создание исследовательского проекта , который изучает причины низкого веса при рождении и младенческой смертности.

Граф и графиня Уэссекские являются основными представителями Её Величества Королевы на зарубежных мероприятиях королевской семьи. В этом качестве графиня присутствовала на свадьбе Хокона (кронпринца Норвегии), принцессы Марты Луизы Норвежской, Фредерика (кронпринца Дании), Виктории (кронпринцессы Швеции), праздновании 40-летия принца Виллема-Александра, коронации и свадьбе князя Монако Альбера II.

В декабре 2011 года графиня Уэссекская с мужем посетили расположение войск в Афганистане. За время поездки королевская чета посетила Бахрейн и получила в качестве подарка ювелирные изделия от короля и премьер-министра Бахрейна. Учитывая озабоченность по поводу нарушений прав человека в Бахрейне, этот подарок вызвал множество споров с призывами к тому, что драгоценности должны быть проданы, а вырученные средства — использованы на благо народа Бахрейна.

В феврале и в марте 2012 года графиня Уэссекская с мужем посетила Карибы в рамках празднования 60-летия правления королевы Елизаветы. Маршрут поездки включал Сент-Люсию, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, Гренаду, Тринидад и Тобаго, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Ангилью, Антигуа и Барбуду. Супруги приняли участие в праздновании пятидесятой годовщины независимости Сент-Люсии, совместном обращении к парламенту Барбадоса и посетили объекты, пострадавшие в результате извержения вулкана на Монтсеррат.

Титулы, звания, герб

Титулы и звания 
 20 января 1965 — 19 июня 1999: Мисс Софи Хелен Рис-Джонс
 с 19 июня 1999: Её Королевское Высочество графиня Уэссекская
 с 10 марта 2023: Её Королевское Высочество герцогиня Эдинбургская

Полностью титул Софи звучит как: Её Королевское Высочество принцесса Эдуард Энтони Ричард Луис, герцогиня Эдинбургская, виконтесса Северн, Дама Большого креста Королевского Викторианского ордена, Дама славнейшего ордена госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского.

Награды

Регалии 
 2004: Королевский семейный орден королевы Елизаветы II
 2005: Дама ордена Святого Иоанна Иерусалимского (DStJ)
 7 июня 2005: 
 2010: Дама Большого Креста Королевского Викторианского ордена (GCVO)
 Медаль Золотого юбилея королевы Елизаветы II
 Медаль Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II
 Большой крест ордена Ацтекского орла (Мексика, 2015)
  2017: Медаль Золотого юбилея султана Хассанала Болкиаха

Шефство воинских соединений и воинские звания 
 Канада
  Шеф полка  (с 2005)
  Шеф полка 

 Великобритания
  Шеф полка службы военных медицинских сестер имени королевы Александры
  Шеф полка армейского музыкального корпуса
   5-го батальона «Стрелков»
  Почётный коммодор авиации 
  Поручитель корабля HMS Daring (D32)

Потомство

Родословная 

</center>

Софи приходится дальней родственницей своему мужу. Их общие предки — Николас Сент-Джон (), уроженец  и его жена Элизабет (в девичестве Блаунт ), родственница фаворитки короля Элизабет Блаунт. У Софи валлийское (по отцу) и ирландское (по матери) происхождение, а также французские корни, так как она является дальним потомком Генриха II. Бабушка Софи по отцовской линии была членом семьи виконта Молсворта. По отцовской линии Софи приходится потомком Элистана Достопамятного, валлийского правителя.

Критика 
По возвращении в Великобританию из поездки в Афганистан графиня Уэссекская подверглась критике по поводу того, что она приняла в подарок два ювелирных набора от королевской семьи Бахрейна во время официального визита в декабре 2011 года. Она получила в подарок ювелирные изделия от короля и премьер-министра Бахрейна, шейха Халифа ибн Салман аль-Халифа. Её муж, принц Эдуард, получил ручку, часы и шёлковый ковёр от кронпринца Бахрейна, Салмана аль-Халифа, подарившего графине изделия из серебра и жемчуга. Оценка ювелирных изделий не производилась.

Критики выразили мнение, что графиня должна продать эти драгоценности и на вырученные деньги оказать поддержку протестующим в Бахрейне. , бывший замминистра иностранных дел по делам Европы, сказал:«Принимая во внимание ужасные страдания и репрессии против народа Бахрейна, для графини Уэссекса было бы достойным жестом выставить на аукцион эти безделушки и направить полученные средства пострадавшим от режима».

Принимая подарки, королевская семья руководствуется принципами и процедурами, разработанными в 2003 году. Они гласят, что: «Прежде чем принимать любые подарки, серьёзное внимание всегда следует уделять, где это возможно, дарителю, мотивам и поводу для подарка, а также характеру самого подарка (…) Равным образом, перед тем как отклонить подарок, следует тщательно рассмотреть возможные оскорбления, которые могут быть вызваны этим».

См. также 
 Британская королевская семья

Примечания

Литература

Ссылки 

 Пэрство и дворянство

Маунтбеттен-Виндзоры
Виконтессы